Wybryki ewolucji (oryg. Mutant Planet 2010-2011) – program dokumentalny, pokazujący ewolucję zwierząt, emitowany na Animal Planet. Lektorem w polskiej wersji był Łukasz Jakubowski.

Opis
Przez miliony lat zwietzęta ulegają procesowi ewolucji, aby zaadaptować się do środowiska, w którym żyją. W programie pokazane zostało 6 osobliwych miejsc, w których ewolucja zrobiła najokazalsze zmiany: Australia, Nowa Zelandia, brazylijska równina Cerrado, Madagaskar, Afryka i japońskie wyspy.

Odcinki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona

Telewizyjne seriale dokumentalne
Telewizyjne programy przyrodnicze